Harmonia (nimf), een vrouwenfiguur uit de Griekse mythologie
Harmonia (geslacht), een geslacht van lieveheersbeestjes
Harmonia (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
Harmonia (Rio Grande do Sul), een plaats in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Harmonia (band), een Duitse krautrock-groep uit de jaren 70
Nederlandse Vereniging van Spiritualisten "Harmonia", spiritistische vereniging sinds 1888